Bosler ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Bosler (1822–1893), deutscher Politiker, MdL Württemberg
 Jean Bosler (1878–1973), französischer Astronom